El nombre Jorge Camacho puede referirse a:

 Jorge Camacho Peñaloza, periodista mexicano.
 Jorge Camacho Cordón, poeta español.
 Jorge R. Camacho Lazo, pintor cubano.